

Toponyme 
Naumburg est le nom de deux villes allemandes :
 Naumburg, en Hesse ;
 Naumburg (Saale), en Saxe-Anhalt.

Édifice religieux 
 Abbaye de Naumburg, ancienne abbaye bénédictine à Nidderau (Hesse).